Das Generali Ladies Linz 2003 war ein Damen-Tennisturnier der WTA Tour in Linz. Das Hartplatzturnier fand vom 18. bis 26. Oktober 2003 statt.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2003
2003